Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute à Genève du 16 au .

Barbara Paulus remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Christiane Jolissaint et Dinky Van Rensburg.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1988
Suisse
Événement sportif à Genève
Sport en Suisse en 1988
Tennis en mai 1988